TH kan syfta på:

 TH – en tidigare skola i Esbo, Finland, se Tekniska högskolan, Helsingfors
 TH – en tidning, se Tidningen Härjedalen
 th – transkriptionen av bokstäverna Ð och Þ
 .th – Thailands toppdomän
 th – ISO 3166-1-kod för thailändska
 Th – ett radioaktivt grundämne, se Torium
 Th – en ovanlig mätenheten i masspektrometri, se Thomson (mätenhet)